

Заїмка — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область
 Заїмка — село, Дуванський район, Башкортостан
 Заїмка — присілок, Сухолозький міський округ, Свердловська область